Niagara Falls může být:

 Niagarské vodopády ( Niagara Falls) – rozsáhlé vodopády na řece Niagara na hranici Spojených států amerických a Kanady
 Niagara Falls (New York) – město ve státě New York ve Spojených státech amerických
 Niagara Falls (Ontario) – město v provincii Ontario v Kanadě
 Niagara Falls (film) – film z roku 1941

Související články 
 Niagara (rozcestník)

Rozcestníky - místopisné jméno